Pontiac má více významů:

 Pontiac (automobilka) – americká automobilka
 Pontiac (Illinois) – město v Illinois
 Pontiac (Michigan) – město v Michiganu
 Pontiac (náčelník) – indiánský vůdce, strůjce Pontiacova povstání